Валигуры () — село,
Будковский сельский совет,
Кременецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123481002. Население по переписи 2001 года составляло 226 человек.

Географическое положение 
Село Валигуры находится на расстоянии в 1,5 км от села Будки и в 2-х км от села Комаровка.

История 
 1480 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания